Op het Australian Open 2006 speelden de vrouwen en mannen de wedstrijden in het gemengd dubbel­spel van 16 tot en met 29 januari 2006.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhouders Samantha Stosur en Scott Draper was de laatste zijn titel niet komen verdedigen. De Australische Stosur speelde samen met haar landgenoot Paul Hanley – zij bereikten de halve finale, waarin ze werden verslagen door de latere winnaars. Het eerste reekshoofd, het Zimbabwaanse team Cara Black en Kevin Ullyett, kwam niet voorbij de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Martina Hingis en Mahesh Bhupathi won het toernooi door een serie geplaatste teams te verslaan: Raymond/Björkman (2), Stubbs/Perry (8), Stosur/Hanley (5), en ten slotte in de finale het als zesde geplaatste koppel Jelena Lichovtseva/Daniel Nestor in twee sets. Hingis en Bhupathi speelden op dit toernooi voor het eerst samen. Voor de Zwitserse was dit de enige gemengd­dubbel­spel­titel in haar carrière. Bhupathi bezat reeds vijf titels, met evenzovele partners.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe link 
 Toernooischema Australian Open

Australian Open
ITF-toernooi in 2006